Eulima schwengelae är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1938.  Eulima schwengelae ingår i släktet Eulima och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
schwengelae